

Persone
 Anselmo Berlingeri (1852-1911) – politico italiano, sindaco di Crotone dal 1896 al 1899
 Carlo Berlingeri, o Berlingieri (1639-1719) – arcivescovo cattolico italiano
 Luigi Berlingeri (1816-1900) – politico italiano, sindaco di Crotone dal 1881 al 1887
 Nicola Berlingeri, o Berlingieri (1774-1854) – vescovo cattolico italiano

Variante "Berlingieri"
 Annibale Berlingieri (1874-1947) – politico italiano
 Antonio Berlingieri (1874-1947) – politico e avvocato italiano
 Pompilio Berlingieri (1662-1721) – vescovo cattolico italiano
 Villino Berlingieri – edificio di Napoli

Pagine correlate 
 Berlinguer